O Grupo de Operações Especiais – GOE, é uma unidade operacional da Polícia Civil do Estado de Pernambuco.

Integrada por policiais altamente treinados em resgate de vítimas do crime de extorsão mediante seqüestro, invasão de cativeiros e enfrentamento de delinqüentes de grande periculosidade, tem, através de uma ação eficiente, auxiliado na redução dos índices dessa modalidade criminosa no estado.

A unidade policial, subordinada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), tem a sua sede no bairro de Cordeiro, em Recife.

Atribuições 
Compete ao Grupo de Operações Especiais - GOE:
 1 - prevenir e reprimir, com exclusividade no Município do Recife e Região Metropolitana, os crimes de sequestro, extorsão e extorsão mediante sequestro; 
2 - apurar os crimes de naturezas previstas no item 1, concorrentemente com as Delegacias de Polí­cia de Circunscrição, quando sua apuração exigir uniformidade de ação ou maior especialização.

Ver também 
 Polícia Civil do Estado de Pernambuco

Tropas de elite policiais civis do Brasil
Polícia Civil do Brasil
Governo de Pernambuco